Rafinha pode ter um do seguintes significados:
 Marcio Rafael Ferreira de Souza - Futebolista brasileiro 
 Rafael da Silva Francisco - Futebolista brasileiro
 Rafinha Bastos - Comediante e Jornalista brasileiro
 Rafael Ribeiro Mendes de Carvalho - Ganhador do Big Brother Brasil 8
 Rafael Lima Pereira - Futebolista brasileiro 
 Rafael Alcântara - Futebolista brasileiro 

Desambiguação
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008